Józef Krzyczkowski (1892–1947) – pułkownik pilot Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), szef Kontroli Technicznej w Dowództwie Lotnictwa MSWojsk.
 Józef Krzyczkowski ps. „Szymon” (1901–1989) – pułkownik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca Grupy Kampinos